Черно море:

 «Черно море» — болгарский футбольный клуб из города Варна.
 «Черно Море» — строящаяся автомагистраль в Болгарии.
 Черно-Море — бывшее село в Бургасской области Болгарии.

См. также 

 Чёрное море (значения)